Натуральне число 1197
 1197 рік до нашої ери
 1197 рік нашої ери